Dvouhra juiorů US Open 2016 probíhal v první polovině září 2016. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájkyní titulu byl americký tenista Taylor Harry Fritz, který do turnaje nemohl zasáhnout pro věkové omezení.

Vítězem juniorské dvouhry se stal šestý nasazený Kanaďan Félix Auger-Aliassime, jenž ve finále zdolal srbskou turnajovou pětku Miomira Kecmanoviće po hladkém dvousetovém průběhu 6–3 a 6–0. Šestnáctiletý kanadský hráč získal první singlový grandslam kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku si připsal 375 bodů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

US Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016